Nesselbaum ist ein Name für:

die Ongaonga, eine Pflanzenart aus der Gattung der Brennnesseln (Urtica)
den Zürgelbaum, eine Baumart